В одиночному розряді тенісного турніру Nichirei International Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Мері Джо Фернандес здобула титул, у фіналі перемігши Емі Фрейзер 3–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Моніка Селеш (чвертьфінал)
  Катарина Малеєва (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (переможниця)

 Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)
 Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Емі Фрейзер (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Nichirei International Championships